

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Tuchlin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk
 Tuchlin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz
 Tuchlin – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz

Inne 
 Tuchlin – nazwisko
 Tuchlin – jezioro na Pojezierzu Mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich

Zobacz też 
 Tuchlinek, Tuchlino